Ferenc Juhász – uomo politico ungherese
 Ferenc Juhász – poeta ungherese
 Roland Juhász – calciatore ungherese
 István Juhász – pugile ungherese
 István Juhász – calciatore ungherese